Гипертекст:

 Гипертекст — термин, введённый Тедом Нельсоном в 1963 году для обозначения текста «ветвящегося или выполняющего действия по запросу».
 Гипертекст — критический журнал.